— железнодорожная станция на линии Эносима, расположенная в городе Фудзисава, префектуры Канагава. Станция расположена в 53,6 километра от конечной станции линий Одакю — . Станция была открыта 1-го апреля 1929-го года.

Планировка станции 
2 пути и две платформы бокового типа.

Близлежащие станции

Ссылки 
 — Информация по станции